Risurrezione o resurrezione – concetto religioso che ipotizza il ritorno alla vita successivo alla morte.
 Risurrezione di Gesù – uno dei più noti miti sulla resurrezione, alla base del cristianesimo

Arte 
 Resurrezione – affresco attribuito a Giotto, situato nella Basilica superiore di Assisi
 Resurrezione – affresco di Pietro Lorenzetti, situato nella Basilica inferiore di Assisi
 Resurrezione – dipinto di Ambrogio Benzone
 Resurrezione – dipinto di Andrea Mantegna, conservato nel Musée des Beaux-Arts di Tours
 Resurrezione – vetrata disegnata da Paolo Uccello e realizzata da Bernardo di Francesco, nel Duomo di Firenze 
 Resurrezione – dipinto di Piero della Francesca
 Resurrezione – pala d'altare di Andrea della Robbia
 Resurrezione – affresco staccato di Pontormo conservato nella Certosa del Galluzzo presso Firenze
 Resurrezione – dipinto di Marc Chagall
 Resurrezione – scultura di Pericle Fazzini per l'Aula Paolo VI, nella Città del Vaticano

Cinema 
 Resurrezione – film diretto da Mario Caserini (1917)
 Resurrezione – film diretto da Edwin Carewe (1927)
 Resurrezione – film diretto da Rouben Mamoulian (1934)
 Resurrezione – film diretto da Flavio Calzavara (1944)
 Resurrezione – film diretto da Rolf Hansen (1958)

Letteratura 
 Resurrezione – romanzo di Lev Tolstoj
 Risurrezione – opera di Franco Alfano tratta dal citato romanzo
 Resurrezione – romanzo di Elena Di Fazio del 2021

Musica 
 Resurrezione – album dei Flaminio Maphia del 2001

Televisione 
 Resurrezione – sceneggiato televisivo del 1965
 Resurrezione – miniserie televisiva del 2001

Pagine correlate 
 Resurrezione di Cristo (disambigua)